Dit is een lijst van planetoïden 26701-26800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26701) - || 2001 FH134|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (26702) - || 2001 FK143|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26703) - || 2001 FB144|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26704) - || 2001 FW144|| 23 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (26705) - || 2001 FL145|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26706) - || 2001 FA154|| 26 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (26707) - || 2001 FP155|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26708) - || 2001 FG158|| 27 maart 2001 || NEAT
|-
| (26709) - || 2001 FX158|| 28 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26710) - || 2001 FY158|| 28 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26711) - || 2001 FQ170|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26712) - || 2001 FV180|| 20 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26713) - || 2001 GR || 13 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (26714) - || 2001 GL1 || 13 april 2001 || LINEAR
|-
| (26715) South Dakota || 2001 HJ || 16 april 2001 || R. Dyvig
|-
| (26716) - || 2001 HZ3 || 18 april 2001 || J. Broughton
|-
| (26717) - || 2001 HL5 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (26718) - || 2001 HP5 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (26719) - || 2001 HQ5 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (26720) - || 2001 HB6 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (26721) - || 2001 HG6 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (26722) - || 2001 HK7 || 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (26723) - || 2001 HE8 || 18 april 2001 || Spacewatch
|-
| (26724) - || 2001 HU8 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (26725) - || 2001 HH9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (26726) - || 2001 HD10|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (26727) - || 2001 HK10|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (26728) - || 2001 HM10|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (26729) - || 2001 HE12|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (26730) - || 2001 HJ13|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (26731) - || 2001 HE14|| 23 april 2001 || J. Broughton
|-
| (26732) - || 2001 HB16|| 22 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (26733) Nanavisitor || 2001 HC6|| 22 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (26734) Terryfarrell || 2001 HG6|| 23 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (26735) - || 2001 HL27|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (26736) - || 2001 HM27|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (26737) - || 2001 HQ28|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (26738) - || 2001 HB32|| 28 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (26739) - || 2001 HV32|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (26740) - || 2001 HN34|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (26741) - || 2001 HZ35|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (26742) - || 2001 HW36|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (26743) - || 2001 HE38|| 30 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (26744) - || 2001 HF43|| 16 april 2001 || LONEOS
|-
| (26745) - || 2001 HV45|| 17 april 2001 || LONEOS
|-
| (26746) - || 2001 HW46|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (26747) - || 2001 HC47|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (26748) - || 2001 HP50|| 23 april 2001 || LONEOS
|-
| (26749) - || 2001 HT52|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (26750) - || 2001 HJ55|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (26751) - || 2001 HP64|| 27 april 2001 || NEAT
|-
| (26752) - || 2001 HU65|| 30 april 2001 || LINEAR
|-
| (26753) - || 2001 HM66|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (26754) - || 2001 JL4 || 15 mei 2001 || NEAT
|-
| (26755) - || 2001 KT6 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (26756) - || 2001 KW7 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (26757) Bastei || 2001 KU7|| 20 mei 2001 || Drebach
|-
| (26758) - || 2001 KV19|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (26759) - || 2001 KS22|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (26760) - || 2001 KP41|| 23 mei 2001 || LINEAR
|-
| (26761) Stromboli || 2033 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26762) - || 2564 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26763) Peirithoos || 2706 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26764) - || 2800 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26765) - || 3038 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26766) - || 3052 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26767) - || 4084 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26768) - || 4608 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26769) - || 4658 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26770) - || 4734 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26771) - || 4846 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26772) - || 6033 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26773) - || 3254 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26774) - || 4189 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26775) - || 4205 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26776) - || 4236 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26777) - || 1225 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26778) - || 1354 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26779) - || 2191 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26780) - || 2313 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26781) - || 3182 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26782) - || 4174 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26783) - || 1085 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26784) - || 2103 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26785) - || 2496 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26786) - || 3382 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26787) - || 4265 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26788) - || 4321 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26789) - || 5092 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26790) - || 5235 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26791) - || 5282 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26792) - || 1975 LY || 8 juni 1975 || M. R. Cesco
|-
| (26793) - || 1977 AC2|| 13 januari 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (26794) - || 1977 DG3|| 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (26795) - || 1978 SD8|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (26796) - || 1978 VO6|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (26797) - || 1978 VS8|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (26798) - || 1979 QG2|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (26799) - || 1979 XL || 15 december 1979 || H. Debehogne, E. R. Netto
|-
| (26800) - || 1981 EK1|| 6 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis|}

Planetoïdenlijsten